Барон Андре́й Никола́евич Корф ( — ) — русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1879), генерал от инфантерии (30.08.1892), первый генерал-губернатор Приамурья (1884—93). Его имя носит ряд географических объектов на Дальнем Востоке. Почётный гражданин города Хабаровска.

Биография 
Представитель остзейского рода Корфов. Родился  года. Из-за смерти родителей — отца, полковника Николая Фёдоровича Корфа (1798—1831) и матери Елизаветы Андреевны (1804—1832), был взят в семью родственника, Модеста Андреевича Корфа. С 1842 года воспитывался в Пажеском корпусе, с 1848 года — камер-паж. Службу начал 26 мая 1849 года в чине прапорщика в лейб-гвардии Преображенском полку; с 06.12.1852 — подпоручик, с 11.04.1854 — поручик, с 30.08.1855 — штабс-капитан. С 09.11.1856 — командир Гвардейской учебной стрелковой роты. С 30.08.1857 — капитан. Участвовал в Кавказской войне и под Ведено был ранен в ногу, 29.06.1859 года был награждён орденом Cв. Георгия 4-й степени (№ 10148 по списку Григоровича — Степанова).

Около года, с 20.11.1857 по 22.10.1858 — помощник начальника Стрелковой офицерской роты. После производства 23 апреля 1861 года в полковники с 05.11.1861 по 27.10.1862 — начальник Стрелковой офицерской роты.

С 26.06.1865 — командир 99-го пехотного Ивангородского полка.

С 08 мая 1866 года — генерал-майор Свиты ЕИВ (произведён по Манифесту 1762 года со старшинством с 30 августа 1867 года) и начальник штаба Рижского военного округа.

С 30.08.1869 Корф командовал лейб-гвардейским Литовским полком, одновременно с 02.10.1873 — командир 1-й бригады 3-й гвардейской пехотной дивизии (Варшава), с 17.04.1874 — командующий 11-й пехотной дивизией (в дивизию не прибыл), с 29.05.1874 — командующий 34-й пехотной дивизией, 01.10.1878 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. С 08.05.1879 — начальник 13-й пехотной дивизии и генерал-адъютант.

14.07.1884 Корф был назначен приамурским генерал-губернатором и командующим войсками Приамурского военного округа, а 22.04.1887, помимо этого, наказным атаманом Приамурских казачьих войск. Заботился о поднятии экономического и образовательного уровня края: при нём увеличилась численность населения, стал быстро заселяться Южно-Уссурийский край (юг современного Приморского края), началась разработка залежей каменного угля на Сахалине, а также местных лесных и рыбных богатств; были приняты меры к прекращению хищнической эксплуатации котикового промысла на Командорских островах и к развитию морских отношений с Китаем, Японией и Кореей. По инициативе Корфа в 1885 году в Хабаровке состоялся съезд сведущих людей (высших чиновников, промышленников, купцов 1-й гильдии) для выяснения нужд края; через год — второй съезд. При нём же было открыто много школ и получила развитие миссионерская деятельность среди народов Дальнего Востока.

Жестокость А. Н. Корфа по отношению к политзаключённым привела к Карийской трагедии 1889 года.

Скоропостижно скончался  года. Его могила в Успенском соборе Хабаровска была уничтожена в советское время.

Смерть и обстоятельства после смерти 

— кратко пишет историк из Владивостока Амир Хисамутдинов.

По официальной версии, барон умер  на 62-м году жизни на балу во время танцев.

По неофициальной — он умер от паралича сердца в ночь с 23 на 24 января по старому стилю (в ночь на 5 февраля по новому стилю) в своей постели. Это произошло на третий день после апоплексического удара, который случился на званом балу.

Этот званый бал был дан в честь окончания III «съезда сведущих людей» в Хабаровске, который проходил в январе 1893 года. Выступая 20 января на обеде, посвященном открытию съезда, барон Корф в приподнятом духе подробно остановился на «практических результатах» от деятельности участников предыдущего съезда, сравнив положение Приамурья в 1885 и 1892 годов. И ничего не предвещало беды.

— сказал барон Корф, предложив и далее проводить подобные мероприятия. В этот же день, вечером 20 января 1893 года, был дан бал. На нём и случилась трагедия.

По официальной версии, могила барона Корфа (он был похоронен в одном из пилонов в Градо-Успенском соборе, ныне это Соборная-Комсомольская площади в центре Хабаровска) была уничтожена ещё в советское время. Как писали многие тогда газеты, «в 1931 году барона выкинули на помойку при разборе собора…».

Писатель Дмитрий Нагишкин в своем романе «Созвездие Стрельца» пишет, что никто никуда барона Корфа не увозил и не выбрасывал. Он просто исчез. Писатель почти с документальной точностью описывает вскрытие могилы Корфа в Хабаровске и что произошло после.

«…Когда вскрыли склеп, находившийся в соборе, то обнаружили в нём гроб с останками предпоследнего наместника края — барона Корфа, схороненного в полной парадной форме, со всеми регалиями, — вспоминает Нагишкин. — Весь город сбежался глядеть на барона. Хотя со времени его погребения прошел не один десяток лет, барон выглядел превосходно. Нафабренные усы его торчали, как у кота. Прямые жесткие волосы, несколько отросшие, сохраняли идеальный пробор. Густые брови на смуглом лице таили начальственную строгость, и полные губы были чуть-чуть надуты, словно барон хотел заметить: „Фуй! Что здесь за сборище, господа? Попрошу разойтись!“
 
Присутствующие ахнули, увидев барона, во всем своем блеске пережившего революционные потрясения. Любители старины с восхищением сказали: „Вот как было раньше-то, а!“ Верующие поняли появление барона в таком виде как некое знамение чего-то кому-то.
 
Но тут барон удивил всех, кто присутствовал с разными чувствами при его открытии, — он, так и не выразив своего отношения к тому факту, что был нарушен его загробный покой, стал превращаться в прах, и скоро от его чиновного и военного великолепия не осталось ничего, кроме нескольких пучков жестких волос, пломбированных зубов, потускневших сразу пуговиц да каблуков от штиблет, поставленных на добротных гвоздях!
 
В таком виде барон занимал значительно меньше места, и задача перенесения его праха в другое место, на обыкновенное кладбище, уже не составила каких-либо трудностей…»А вот хабаровский краевед Анатолий Жуков утверждает, что прах барона Корфа и не хранился вовсе под Успенским собором. По его словам, примерно через полтора — два года после захоронения (около 1895 г.) вдова Корфа вывезла прах барона на родину, в Либаву.

— так писали Анатолию Жукову родственники Корфа из за границы.

Семья 
Жена (с 31 октября 1862 года) — Софья Алексеевна Свистунова, дочь директора департамента личного состава Министерства иностранных дел, тайного советника А. Н. Свистунова.
В браке родились:
 Надежда Андреевна Вебель (ур. Корф) (17.06.1865—26.08.1930/08.08.1930) — замужем (с 16 июля 1886 года) за Фердинандом (Фёдором) Маврикиевичем Вебелем (1855—1919), генералом от инфантерии (1915). Похоронена в Ницце на Русском кладбище Кокад.
 Наталия Фердинандовна Вебель (20.02.1887—?)
 Ольга Фердинандовна Тарановская (ур. Вебель) (24.07.1890—28.04.1954) — была замужем за генерал-майором В. П. Тарановским (12.10.1864—07.01.1937). Похоронена в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
 Пётр Викторович Тарановский (1917—?) — инженер-нефтяник, церковный деятель, член Союза русских дворян и ассоциации «Санкт-Петербург»
 Андрей Фердинандович Вебель (10.10.1891—?) — крещён в Санкт-Петербурге, в церкви Святого великомученика Пантелеймона
 Александра Фердинандовна Вебель (20.01.1893—?)
 Николай Андреевич Корф (27.09.1866—14.10.1924) — генерал-лейтенант лейб-гвардии Семеновского полка, военный писатель. Похоронен в Болгарии в городе Шипка.
 Александр Андреевич Корф (30.08.1868—?)

Награды 
Российской империи:

 Орден Святого Георгия 4-й степени (1859)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1861)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1864)
 Орден Святой Анны 2-й степени(1866)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1867)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1869)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1871)
 Императорская корона к ордену Святой Анны 1-й степени (1873)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1883)
 Орден Белого орла (1886)
 Орден Святого Александра Невского (1889) и бриллиантовые знаки этого ордена (1891)

Иностранных государств:

 Прусский Орден короны 2-й степени (1861)
 Медаль в память коронования Короля Прусского (1862)
 Датский Орден Данеброг командорский крест (1864)
 Греческий Орден Спасителя командорский крест (1864)
 Императорский австрийский орден Франца Иосифа Большой крест (1874)
 Итальянский Орден Святых Маврикия и Лазаря 1-й степени (1883)

Память 
В память о генерал-губернаторе названы:
 залив Корфа Берингова моря;
 пос. Корф Олюторского района Камчатского края;
 село Корфово Амурской области;
 пос. Корфовский Хабаровского края;
 станция Корфовская Дальневосточной железной дороги;
 село Корфовка Приморского края.

Примечания

Источники 
 Барон Андрей Николаевич Корф // Сибирский торгово-промышленный ежегодник 1913. Издание Д. Р. Юнг. Типография «Наш век». — Санкт-Петербург, 1912.
 
 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1892 года. — Санкт-Петербург, Военная типография, 1892 г. — С. 97.
 Пронякин К. А. Тайна барона Корфа. // «Дальний Восток», № 4, 2021 г. (июл.-авг.)., С. 200—204.

Ссылки 
 
 

Андрей
Выпускники Пажеского корпуса
Приамурские генерал-губернаторы
Почётные граждане Владивостока
Почётные граждане Хабаровска
Участники Кавказской войны
История Дальнего Востока
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Амурские казаки